Ел Тапатио има више значења:

 Ел Тапатио (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тапатио (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тапатио (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тапатио (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тапатио (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тапатио (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Тапатио (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тапатио (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тапатио, Рафаел Арегин Родригез (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику